Kjell Bengtsson kan syfta på:

 Kjell Bengtsson (kyrkomusiker) (född 1941), kyrkomusiker
 Kjell Bengtsson (scoutledare) (1904-1988), scoutledare